

Аньєр () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Аньєр () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Ер.

 Аньєр-сюр-Сен Південний — кантон у департаменті О-де-Сен регіону Іль-де-Франс. 
 Аньєр-сюр-Сен Північний — кантон у департаменті О-де-Сен регіону Іль-де-Франс. 
 Аньєр-ан-Бессен — муніципалітет у департаменті Кальвадос
 Аньєр-ан-Деволюї — муніципалітет у департаменті Верхні Альпи
 Аньєр-ан-Монтань — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Аньєр-ан-Пуату — муніципалітет у департаменті Де-Севр
 Аньєр-ла-Жиро —  муніципалітет у департаменті Приморська Шаранта
 Аньєр-ле-Діжон — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Аньєр-су-Буа — муніципалітет у департаменті Йонна
 Аньєр-сюр-Блур — муніципалітет у департаменті В'єнна
 Аньєр-сюр-Вегр — муніципалітет у департаменті Сарта
 Аньєр-сюр-Нуер — муніципалітет у департаменті Шаранта
 Аньєр-сюр-Сен — муніципалітет у департаменті О-де-Сен
 Аньєр-сюр-Сон — муніципалітет у департаменті Ен
 Аньєр-сюр-Уаз — муніципалітет у департаменті Валь-д'Уаз

Аньєр — громада в кантоні Женева

Див. також 
 Аньєр Гарсія — кубинський легкоатлет